María Cristina de Sajonia (María Cristina Albertina Carolina, Dresde, 7 de diciembre de 1770 - París, 24 de noviembre de 1851) fue un miembro de la albertina Casa de Wettin. Fue princesa de Sajonia y duquesa de Curlandia por nacimiento. Fue princesa de Carignano y más tarde princesa de Montléart por matrimonio.

Biografía 
María Cristina era la única hija del príncipe Carlos de Sajonia, hijo del rey Augusto III de Polonia, y de su esposa morganática, la condesa Francisca Corvin-Krasinska. Sus padres se casaron en secreto en Varsovia en 1760. Su madre fue creada una princesa (Princesa Francisca Corvin-Krasińska) por derecho propio debido a su matrimonio. Su educación y enseñanza estaban en manos de varios tutores e institutrices. Se educó en la filosofía, la geografía, la literatura, la música, la danza y los idiomas: alemán, italiano, francés, polaco e inglés.

Matrimonio e hijos 
En Turín se casó el 24 de octubre de 1797 con el príncipe Carlos Manuel de Saboya-Carignano. Carlos Manuel murió tres años después de su matrimonio en una prisión francesa. Tuvieron dos hijos:
 Carlos Alberto, Príncipe de Carignano (1798-1849) y rey de Cerdeña y Duque de Saboya entre (1831-1849).
 Isabel de Saboya-Carignano (1800-1856), se casó en 1820 con Raniero de Austria, archiduque de Austria y virrey de Lombardía-Venecia.

El 1 de febrero de 1816, se volvió a casar en París con Julio Maximiliano de Montléart, Príncipe de Montléart (1787-1865). Su hijastro, el príncipe de Montléart, desarrolló el distrito de Gallitzinberg en Viena y construyó allí el Palacio de Wilhelminenberg.

María Cristina murió en París el 24 de noviembre de 1851 a los 80 años.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Sajonia
Casa de Wettin
Nacidos en Dresde
Fallecidos en París
Consortes de miembros de la casa de Saboya